Thibaut steht für:

 eine Variante des französischen Vornamens Thibault, siehe Thibault (Vorname)

Thibaut ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772–1840), deutscher Rechtsgelehrter
 Bernhard Friedrich Thibaut (1775–1832), deutscher Mathematiker
 George Thibaut (1848–1914), deutsch-britischer Indologe
 Jean-Baptiste Thibaut (1872–1937), französischer Geistlicher und Musikwissenschaftler
 Roland Thibaut (* 1946), französischer Ruderer

Siehe auch:
 Thibaud
 Thibault
 Thiebaud
 Thiébault